Dimitri Vegas & Like Mike — греко-бельгийский DJ-дуэт двух братьев Димитрия Тивайоса и Майкла Тивайоса. В 2019 году они занимают 1 место в списке 100 лучших диджеев по версии читателей DJ MAG.

Биография 
Dimitri Vegas начал делать свои первые шаги в качестве диджея в возрасте 14-15 лет. В первые годы он несколько раз появлялся в небольших клубах и был резидентом радио BeatFM. Затем он покинул Бельгию в 1999 году и начал гастролировать по Европе. Он жил на Мальорке, а затем в Халкидики до переезда на Ивису в 2003 году, где был резидентом в крупных клубах, таких как: Privilege и Space

Пожив на Майорке и на Канарских островах, он поселился в Закинфе, где стал резидентом Amnesia и The End в 2006 году. Осенью 2006 года он вернулся в Бельгию для работы со своим братом — Like Mike — и они выпустили их первый релиз Cocaine/Eivissa в 2007 году. Ремикс «Work That Body» привлек внимание Axwell, который доверил им сделать ремикс «Rotterdam City of Love» Абеля Рамоса для своего лейбла AXTONE.

В 2010 году они появились впервые в качестве хозяев на Tomorrowland и им было доверенно сделать гимн фестиваля, это был «Tomorrow (Give Into The Night)», который был выпущен на лейбле дуэта — Smash The House. В 2011 Dimitri Vegas и Like Mike вернулись, чтобы сделать гимн, на этот раз с Афроджек и Nervo. Этот сингл был назван «The Way We See The World». «Tomorrow Changed Today», который стал для компиляции фестиваля в 2012 году. Для Tomorrowland 2013 Dimitri Vegas & Like Mike сделали гимн «CHATTAHOOCHEE». Он также был выпущен на лейбле дуэта Smash The House label, а также Spinnin Records, гимн три дня держался на первом месте Beatport Chart Top. В 2014 году дуэт снова сделал гимн Tomorrowland. Будучи хозяевами на Tomorrowland они закрыли Tomorrowland 2014 при поддержке Martin Garrix, Diplo, и Steve Aoki.

Синглы

Как дуэт

Ремиксы

Неизданное 
 «Whisper» (с Tiësto)
 «Sentido» (с Steve Angello)
 «Destruction» (с Diplo & Ghost)
 «Yemaya»
 «Bringing The Madness» (с Hardwell)
 ID (с Fedde Le Grand)
 ID (с Ummet Ozcan)
 ID (с W&W)
 ID (с Afrojack)
 ID (с VINAI)
 ID (с Brennan Heart)
 ID (с Deorro)
 ID (с Timmy Trumpet)

Примечания

Ссылки 
 Official Site 
 Youtube.com 
 SoundCloud 
 Facebook 
 
 

Музыкальные дуэты